Stanisław Górski (1497–1572) – polski duchowny katolicki, kanonik płocki i krakowski
 Stanisław Górski – polski szlachcic, stolnik halicki
 Stanisław Górski (1887-1955) – polski malarz portrecista
 Stanisław Górski (1912-2005) – polski poeta ludowy, działacz społeczny, rolnik